Telegrafen har flere betydninger:

Telegrafen – regimentsblad for hærens telegrafiregiment
Telegrafi – tekniske indretninger der kan bruges til at overføre en meddelelser over en længere distancer